OF peut faire référence à :
 of, une langue africaine,
 Okroug fédéral, subdivision de la Russie
 un membre de la Congrégation de l'Oratoire, ordre religieux catholique (également o.f.)
 Position "Ouvert" ou "Fermé" (OF), un type de contact auxiliaire pour contacteur électrique
Objectif France, un parti politique français fondé en 2014 et dirigé par Rafik Smati.